Рубцова — жіноча форма російського прізвища Рубцов. Відомі носії:
 Рубцова Валентина Павлівна (нар. 1977) — українська співачка.
 Рубцова Катерина Михайлівна (1907—1996) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Рубцова Ольга Миколаївна (1909—1994) — радянська шахістка, четверта чемпіонка світу.

Російські прізвища